Thierig ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Thierig (* 1964), deutsche Bildhauerin und Lyrikerin
 Detlef Thierig (* 1934), deutscher Chemiker, außerparlamentarisch engagierter Politiker und Kunstkritiker
 Wolfgang Thierig (1890–?), deutscher Polizeibeamter

Siehe auch:
 Dierig (Begriffsklärung)
 Dierich (Begriffsklärung)